Périclès est un stratège et homme d'État de l'Athènes antique, et les historiens appellent le  en Grèce le « siècle de Périclès ».
 Périclès le Jeune est un autre stratège, fils du précédent.
 Périclès de Limyra est un roi de Lycie ().
 Périclès, prince de Tyr est une pièce de théâtre en partie écrite par William Shakespeare.
 Péricles, de son vrai nom Péricles de Oliveira Ramos, footballeur brésilien.
 La Conférence Périclès est un cercle de réflexion.
 Périclès est le premier nom donné à l'« Application judiciaire dédiée à la révélation des crimes et délits en série », une plate-forme d'interconnexion des fichiers français.